Чемпіонат Албанії 1954 — 17-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє став Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1954
Албанія